Па́вел О́сипович Бобро́вский (, имение Вакка [близ Вильни], Гродненская губерния, Российская империя — , Санкт-Петербург) — русский генерал от инфантерии, военный юрист и историк, этнограф, сенатор.

Биография 
Происходил из дворянского рода Гродненской губернии. Православного вероисповедания.

Был одним из двух сыновей Иосифа (Осипа) Кирилловича Бобровского, профессора Виленского университета, получившего известность как доктор философии и магистр права, и Марии Павловны (урождённой Кунахович), происходившей из обедневшего дворянского рода с Дрогичинщины. В 1843 году отец скоропостижно скончался, и заботы об осиротевшей семье (Павле с братом Михаилом, и их матери) взял на себя дядя, Михаил Кириллович Бобровский.

Образование Павел Осипович получил в Полоцком кадетском корпусе (1849) и в Дворянском полку, 7 августа 1851 года был произведён в первый офицерский чин и выпущен в Лейб-гвардии Литовский полк. Участвовал в кампании 1853—1854 годов на Дунайском театре военных действий. Во время боевых действий Бобровский был назначен командиром взвода Екатеринбургского полка Мало-Валахского отряда. В 1857 году окончил курс в Николаевской академии генерального штаба. Возглавлял юнкерские военные училища. 11 апреля 1854 года получил звание подпоручика, а 22 августа того же года ― поручика. 17 января 1858 года получил штабс-капитана. 1 января 1859 года, с присвоением звания капитана, назначен старшим адъютантом штаба 1-го армейского корпуса. Находясь в этой должности, Бобровский организовал при штабе занятия по топографии. С получением 30 августа 1861 года звания подполковника Бобровский поступил на должность штаб-офицера для особых поручений при штабе того же корпуса. 2 ноября 1862 года вступил в должность обер-квартирмейстера 4-го армейского корпуса (впоследствии ― 1-й резервный). 2 июля 1863 года назначен командиром батальона во 2-м Константиновском училище. С 10 июня 1864 года состоял для особых поручений при главном управлении военно-учебных заведений. 30 августа 1864 года присвоено звание полковника, а 1 января 1872 года ― генерал-майора. С 25 декабря 1875 года ― начальник Военно-юридической академии. 30 августа 1881 года присвоено звание генерал-лейтенанта. С 14 мая 1896 года произведён в генералы от инфантерии. 1 января 1897 года был назначен сенатором, и находился на этом посту вплоть до своей смерти 3 февраля 1905 года.

Похоронен на кладбище рядом с имением «Макули», ныне Макуляй близь города Зарасай в Литве.

Научная деятельность 
Бобровский был членом-сотрудником Русского географического общества. Руководил сбором географо-статистических и топографических материалов по Гродненской губернии. Занимался изучением военной истории России. Исследования Бобровского публиковались в таких газетных и журнальных изданиях как «Журнал Министерства внутренних дел», «Журнал Министерства народного просвещения», «Виленский вестник», «Вестник Западной России», «Юридический вестник», «Русский вестник», «Русская старина», «Русский инвалид», «Военный сборник», «Педагогический сборник», «Славянские известия» и др. Бобровский является автором ряда трудов по истории полков, военного права, военной статистики и истории церкви и др.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени (1861)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1863)
 Малая золотая медаль (РГО) (1863)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1864)
 Орден Святой Анны 2-й степени с императорской короной (1866)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1868)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1872)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1875)
 подарок по чину (1876)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1878)
 Орден Белого орла (1885)
 знак отличия «За безупречную службу» (XL) (1892)
 золотая табакерка, украшенная бриллиантами с вензелевым изображением Высочайшего Имени (1894)

Избранная библиография

Семья 
Родители:
 отец — Иосиф Кириллович Бобровский (до 1784—1843) ― профессор Виленского университета, доктор философии и магистр права.
 мать — Мария Павловна (урождённая Кунахович, во втором браке — Васьневская; ?—1854) — из обедневшего дворянского рода с Дрогичинщины. Вторично вышла замуж в 1847 году.

Имя жены неизвестно. Имел 6 детей (трёх сыновей и трёх дочерей), в том числе:
 Сергей Павлович Бобровский (28.5.1875 — ?) — военный инженер, мостостроитель, педагог; генерал-майор. Умер в Буэнос-Айресе. Позже (1985—1991) прах был перенесен на Котляковское кладбище Москвы.
 Михаил Павлович Бобровский (22.10.1876—?) — выпускник Пажеского корпуса, хорунжий 3-го Кубанского пластунского батальона; погиб на юге России во время Гражданской войны.
 Василий Павлович Бобровский (17.08.1881—28.02.1917) — выпускник Пажеского корпуса, полковник л.-гв. Егерского полка; погиб во время Февральской революции в Петрограде.
 Евгения Павловна Лукницкая (28.10.1879—13.6.1940) — одна из первых женщин в России, получившая водительское удостоверение, участница Первой мировой войны, сестра милосердия. Её сын — Павел Николаевич Лукницкий (1902—1973), прозаик, поэт, журналист, собиратель материалов об Анне Ахматовой и Николае Гумилёве.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Генерал П. О. Бобровский. Некролог // ЛЕВ. 1905. № 9-10.

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Историки России
Участники Крымской войны
Сенаторы Российской империи
Персоналии:Полесье
Выпускники Полоцкого кадетского корпуса
Выпускники Дворянского полка
Выпускники Николаевской военной академии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании